Clubhouse (app), een social media applicatie
 Clubhouse (film), een Amerikaanse film uit 2013
 Clubhouse (muziek), een muziekvorm
 Clubhouse (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2004 
Clubhouses, een episode van de animatieserie South Park